Sinne ist:

 die Bezeichnung der Wahrnehmungsorgane, siehe Sinn (Wahrnehmung)

 eine museale „Bühne“ zu Wahrnehmung und Kommunikation in Innsbruck, Österreich, siehe SINNE (Innsbruck)

 der Name (ukrainisch Сінне) mehrerer Ortschaften in der Ukraine:
 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bilohirsk, siehe Sinne (Bilohirsk)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw, siehe Sinne (Bohoduchiw)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Balta, siehe Sinne (Balta)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Sinne (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krasnopillja, siehe Sinne (Krasnopillja)

Siehe auch:
 Sine